Оровилл () — топоним в США:

Штат Вашингтон 
 Оровилл — город в округе Оканоган

Штат Калифорния 
 Оровилл — город в округе Бьютт
 Оровилл (водохранилище)
 Оровиллская плотина
 Оровилл (аэропорт)